Polishuset kan syfta på:
Polishuset – ett hus vid Ernst Fontells plats för polisen i Göteborg, se Rättscentrum Göteborg
Stockholms polishus – högkvarter för Polismyndigheten i Stockholms län samt för Rikspolisstyrelsen

Se även
Polisstation